Bryothele är ett släkte av svampar. Bryothele ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bryothele